Lorens Pasch kan syfta på:

* Lorens Pasch den äldre (1702–1766), svensk konstnär
 Lorens Pasch den yngre (1733–1805), svensk konstnär